Det har funnits flera personer med namnet Jöns Bengtsson, se:
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) d.ä., riddare
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) d.y., ärkebiskop och riksföreståndare
Jöns Bengtsson (Torpaätten),(1340-talet–efter 1412) Torpa-ättens stamfar
Jöns Bengtsson i Brågarp (1837–1919), svensk lantbrukare och riksdagsman
Jöns Bengtsson i Lilla Hyllinge (1820–1897), svensk lantbrukare och riksdagsman